Plusieurs livres sont dénommés, officiellement ou familièrement,  :
 le Green Book des disques compacts, livre de spécifications édité par Philips en 1987 ;
 le Green Book de l'Union internationale de chimie pure et appliquée, qui formalise la terminologie en chimie physique ;
 , un guide destiné aux Afro-Américains, publié annuellement de 1936 à 1966 par Victor Hugo Green dans le contexte de la ségrégation raciale aux États-Unis ;
 Green Book : Sur les routes du Sud, film américain de Peter Farrelly sorti en 2018, dont le titre fait référence au guide précédent.